Et puf er en lille sky af damp eller røg, f.eks. et røgpuf. Processen, hvorved puffet spredes og fortyndes i atmosfæren, betegnes pufdiffusion.

Fysik